GKV steht für:
 Gesetzliche Krankenversicherung
 Gesamtkostenverfahren
 Gesamtkirchenverwaltung
 Gesamtkreditvolumen
 Gesamtverband kunststoffverarbeitende Industrie
 Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (Niederlande), siehe Reformierte Kirche

GKV